Ви́ктор Эдуа́рдович Ма́тизен (род. 19 февраля 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский кинокритик, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России (2003—2011), председатель Экспертного совета кинопремии «Белый слон», куратор сайта Гильдии kinopressa.ru.

Биография 
Отец — Эдуард Викторович Матизен (1926—2016), доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики низких температур Института неорганической химии Сибирского отделения АН СССР (1980—1989). Мать — Елена Давидовна Шапиро (1925—1993), учительница немецкого языка. Дочери Софья и Алиса.

Окончил Механико-математический факультет Новосибирского государственного университета по специальности «Теория вероятностей» в 1970 году, дипломная работа «О монотонности одного статистического критерия».

В 1970—1981 годы преподавал математику в "английской" средней школе № 130 новосибирского Академгородка. Воспоминания об этом периоде легли в основу книги рассказов «Жизнь шкрабов» (2006).

В 1982—1986 годы, заочно учась во ВГИКе, работал сплавщиком леса, сборщиком папоротника, штукатуром-маляром и фасадчиком. В 1986 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИК, специальность «киноведение» (дипломная работа «Теория экранизации»).

Математическая деятельность 
Разработал теорию перекатывания многогранников по плоскости (1979), введя понятие «сеть перекатывания многогранника» и доказав, что она обладает группой симметрий. Построил элементарную теорию жесткости стержне-веревочных конструкций (1984).. С 1981 года работает как частный преподаватель математики.

Общественная деятельность 
Вступил в Союз кинематографистов в 1991 году, однако в марте 2009 года на собрании кинематографистов в Гостином дворе был исключен из него за критику руководства союза, возглавляемого Никитой Михалковым, оказавшись единственным исключённым из этой организации в постсоветское время.. В 2010 году вошёл в состав альтернативного союза кинодеятелей «КиноСоюз».

В марте 2014 года подписал письмо КиноСоюза «Мы с вами!»  в поддержку Украины.

Лауреат премии «Золотой Овен», премии Госфильмофонда РФ и премий Гильдии киноведов и кинокритиков.

Публикации 
Печатался в «Советском экране», «Киноглазе», «Обозревателе», «Огоньке», «Общей газете», «Искусстве кино» и других изданиях.. С 1998 — кинообозреватель «Новых Известий». Составитель и редактор книги «Никита» (1995), в которую вошли дневники и записные книжки Никиты Михалкова, а также обширная беседа составителя с режиссёром.

Автор работ «Паратеория советского кино», «Стёб как феномен культуры» , «Безумие в Гнездниковском» (история создания и запрета фильма Кальё Кийска «Безумие»), «Жернова» (история создания и запрета фильма Глеба Панфилова «Тема»), многочисленных обзорных статей, рецензий, репортажей и интервью с известными кинематографистами, а также серии афоризмов о критике.

В 2013 году выпустил книгу «Кино и жизнь. Двенадцать дюжин интервью самого скептического критика», в которой собраны его беседы с выдающимися кинематографистами и другими известными людьми.

Примечания 

Кинокритики России
Математики России
Родившиеся 19 февраля
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза
Выпускники киноведческого факультета ВГИКа